Longford (Condado de Longford)
Condado de Longford
Longford (Kansas)

Inglaterra:
 Longford (Cheshire)
 Longford (Derbyshire)
 Longford (Gloucestershire)
 Longford (Kent)
 Longford (Londres)
 Longford (Midlands Ocidentais)
 Longford (Moreton Say), Shropshire
 Longford (Telford and Wrekin), Shropshire

Ou ainda:
Longford (filme)
Longford Town

Desambiguações de topônimos